SJE steht für:
 Flughafen San José del Guaviare (IATA-Code), Flughafen von San José del Guaviare, Departamento Guaviare, Kolumbien
 Société jurassienne d’émulation, Schweizer Gelehrtengesellschaft
 The Scandinavian Journal of Economics, wirtschaftswissenschaftliche Fachzeitschrift

sje steht für:
 Pitesamische Sprache (ISO-639-3-Code), samische Sprache im schwedischen Lappland

Abkürzung